{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Dino Rey
|nombre = Rex Ancient
|otrosnombres = Rex Owen 
|Nacimiento = 29 de octubre
|edad = 12
|altura = 1,50 m.
|peso = 40
|ocupación = Recolectar cartas de dinosaurios
|procedencia =
|tipoextra = Raza
|extra =  Humana
|Dinosaurio=Carnotauro
 
|relevancia = Protagonista|
|familia = Dr. Owen (padre adoptivo)Dr. Ancient (padre real)Sra. Cretacia (madre real)Dr. Spike Taylor (padrino)Sra. Taylor (madrina)
|seiyu = Matsuri Mizuguchi
|doblador =  Julia Martínez  Ricardo Bautista 
}}

 es un personaje ficticio del anime Dino Rey, miembro del Equipo D y mejor amigo de Max Taylor y Zoe Drake.

Equipo D 

Tiene 12 años y es el mejor amigo de Max. Su padre adoptivo es el Dr. Owen, un paleontólogo amigo del Dr. Taylor. Rex vive con los Taylor mientras su padre lleva adelante una investigación de campo acerca de los fósiles. Es un poco más reflexivo que Max, pero suele ser impaciente. Conoce mucho acerca de los dinosaurios. Es el más responsable y serio del grupo, aunque algunas veces es de buen humor. Tiene un carnotaurus llamado Ace.

Apariencia 

Rex tiene la piel pálida, cabello rubio y ojos azules. Lleva una chaqueta azul, de manga larga sobre una camiseta blanca con pantalones color café. Él también usa zapatos azules y es propietario de un collar de dientes de dinosaurios, similar a la de los demás miembros, excepto la suya es más grande que Zoe y Max.

Amistad 

Rex es el mejor amigo de Max Taylor, aunque en ocasiones pelean de una manera en que Zoe tiene que intervenir y hacer que los dos entren en razón y vuelvan a ser los mejores amigos. Rex es muy enamoradizo, a lo largo de la serie se ve que se enamora de Zoe (en ambas temporadas, especialmente capítulo 34 pesadilla ninja, donde le dice que se ve hermosa, aparte en el capítulo 58 en donde se pone celoso por el beso en la mejilla entre ella y Jimmy, después escucha que Zoe le dará un beso a Max, y se pone peor), Amy (se nota que la mira desde su asiento en el capítulo de la excurcion), y Sarah (la princesa india, segunda temporada, se nota a simple vista que se vuelve muy tonto en su presencia y otros comportamientos básicos de un chico enamorado de 12 años).

Con sus verdaderos padres 

Sus verdaderos padres son la Dra. Cretacia y el Dr. Ancient unos paleontólogos del futuro que fueron los creadores de las cartas de dinosaurios, sus padres habían estado encerrados en cápsulas durante 11 años sin ver a Rex, pero al final de la primera temporada se reencuentran y regresa con ellos al futuro junto con los dinosaurios, para después volver en el primer episodio de la segunda temporada. 
En el último capítulo de la serie Rex vuelve a ir con sus padres al futuro.

Cartas de Dinosaurios 

A continuación se presentan las cartas que Rex consiguió durante la serie Dino Rey:

 Carnotaurus
 Carcharodontosaurus
 Suchomimus
 Ceratosaurus
 Acrocanthosaurus
 Pawpawsaurus
 Baryonyx
 Deltadromeus
 Allosaurus
 Carta de SúperMovimiento del Viento

Cartas que por el tipo le pertenecen 
 Carnotaurus
 Utahraptor
 Megaraptor
 Deltadromeus
 Allosaurus
 Velociraptor
Ceratosaurio

Referencias

Véase también 

 Dino Rey
 Dinosaurio

Personajes de Dino Rey
it:Rex Stone